MacIntyre, även skrivet McIntyre, är namnet på en skotsk klan och därmed ett traditionellt skotskt efternamn. Det kan ingå i geografiska namn.

Personer med efternamnet MacIntyre eller med varianter av detta namn
 Alan McIntyre (född 1949), nyzeeländsk landhockeyspelare
 Alasdair MacIntyre (född 1929), skotsk filosof
 Albert McIntire (1853–1935), amerikansk politiker, republikan, guvernör i Colorado
 Bob McIntyre (1928–1962), brittisk roadracingförare
 Drew MacIntyre (född 1983), kanadensisk ishockeymålvakt
 Elizabeth McIntyre (född 1965), amerikansk freestyleåkare
 Ernest MacIntyre (född 1935), sri lankesisk författare
 Joey McIntyre (född 1972), amerikansk sångare och skådespelare
 John McIntire (1907–1991), amerikansk skådespelare
 Marguerite MacIntyre (född 1965), amerikansk skådespelare
 Michael McIntyre (född 1956), brittisk seglare
 Mike McIntyre (född 1956), amerikansk politiker, demokrat, kongressrepresentant för North Carolina
 Steve MacIntyre (född 1980) kanadensisk ishockeyspelare
 Steve McIntyre (född 1947), kanadensisk gruvföretagare
 Thomas J. McIntyre (1915–1992), amerikansk politiker, demokrat, senator för New Hampshire
 Thongchai McIntyre (född 1958), thailändsk sångare
 Vonda McIntyre (född 1948), amerikansk science fiction-författare
 Zane McIntyre (född 1992), amerikansk ishockeymålvakt

Skotska efternamn